Dreispänner steht für:

 Dreispänner, ein von drei nebeneinander gehenden Zugtieren gezogenes Kutschengespann
 Dreispänner (Architektur), eine Gebäudeerschließung, bei der drei Wohnungen über einen Flur an ein Treppenhaus angeschlossen sind
Siehe auch:
 Dreigespann